Общий зачёт Кубка мира по биатлону — рейтинг биатлонистов по сумме очков, набранных спортсменами в индивидуальных соревнованиях Кубка мира и чемпионата мира. В общий зачёт идут очки, полученные в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования и масс-старте. В конце каждого биатлонного сезона победителю общего зачёта Кубка мира вручается сертификат, денежный приз и трофей турнира — «хрустальный глобус». Текущий лидер в общем зачёте Кубка мира выступает на соревнованиях в жёлтой майке.

С сезона 2011/2012 при подсчете итогового рейтинга отбрасываются два худших результата — результаты гонок, за которые спортсмен получил наименьшее количество очков.

Мужчины

Призёры общего зачёта Кубка мира

Многократные обладатели Кубка мира

Женщины

Призёры общего зачёта Кубка мира 
До сезона 1986/87 женский Кубок мира назывался Кубок Европы, хотя в соревнованиях могли принимать не только европейки. Кубок Европы (ныне — Кубок IBU) проводится и после сезона 1986/87, но является вторым по значимости после Кубка мира. До сезона 1988/89 трассы Кубка мира были короче, чем нынешние

Многократные обладательницы Кубка мира

Система начисления очков за гонки 
За каждую гонку, проведённую биатлонистом в Кубке мира или чемпионате мира (начиная с 1995 года), спортсмен получает определённое количество очков в зависимости от занятого места. Эти очки идут как в зачёт Кубка мира по соответствующей дисциплине, так и в общий зачёт Кубка мира.

См. также 
 Кубок мира по биатлону
 Чемпионат мира по биатлону
 Кубок IBU
 Зачёт Кубка наций по биатлону

Примечания

Ссылки 
 Победители общего зачёта Кубка мира по биатлону за всю его историю (Календарь МСБ 2009/2010)
 
 

Биатлон
|}